Pinscher peut désigner diverses catégories de chiens :
 L'Affenpinscher
 Le Dobermann pinscher
 Le pinscher allemand
 Le pinscher autrichien
 Le pinscher nain
 Le Swiss Shorthaired Pinscher
 Le Manchester terrier
 Matthias Pintscher (*1971), compositeur Allemand.